Павел Аристиевич Пилавов — государственный деятель Луганской Народной Республики, депутат Народного Совета ЛНР.

Биография 
Родился 17 февраля 1969 года в селе Алексеевка Тетрицкаройского района Грузинской ССР.

В 2005 году закончил Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко по специальности «Учитель физического воспитания»), а в 2010 году закончил там же магистратуру.

С 2005 по 2015 год занимал должность директора Луганского физкультурно-оздоровительного центра «Авангард». С 2015 по 2018 год занимал должность руководителя аппарата Уполномоченного по правам ребёнка Луганской Народной Республики. С 30 июня по 8 августа 2016 занимал должность иосполняющего обязанности Министра по делам семьи, молодежи, спорта и туризма Луганской Народной Республики. В ноябре 2018 года был избран депутатом Народного Совета Луганской Народной Республики. Является членом комитета по вопросам международных отношений, связи, информационной политики и массовых коммуникаций.

Из-за вторжении России на Украину находится в санкционных списках всех стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Украины и Японии

Семья 
Женат, имеет двоих детей. Двоюродный брат Манолис Пилавов является главой администрации Луганска, а другой двоюродный брат Георгий Пилавов является международным гроссмейстером по шахматам.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине